Калькар

 Калькар — город
 Мост Рес-Калькар
 Калькар, Герман Мориц — биохимик
 Ян Йост Калькар, Ян Юст ван Калькар (Jan Joest van Kalkar; Jan Joest van Calcar) — художник
 Джованни да Калькар, Ян Стефан ван Калькар (Jan Steven van Calcar, Giovanni da Calcar) — художник